Franciaország
Boisset, település Franciaországban, Cantal megyében
Boisset, település Franciaországban, Haute-Loire megyében
Boisset, település Franciaországban,Hérault megyében
Boisset-lès-Montrond, település Franciaországban, Loire megyében
Boisset-Saint-Priest, település Franciaországban, Loire megyében
Boisset-et-Gaujac, település Franciaországban, Gard megyében
Boisset-les-Prévanches, település Franciaországban, Eure megyében